Richepin ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Richepin (1849–1926), französischer Schriftsteller, Dramatiker und Lyriker
 Éliane Richepin (1910–1999), französische Pianistin, Musikpädagogin und Komponistin